Il singolare del Gerry Weber Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha vinto in finale 6–4, 6–7(6), 6–4, contro Marat Safin.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Marat Safin (finale)
  Rafael Nadal (primo turno)
  Guillermo Cañas (semifinali)

 David Nalbandian (primo turno)
 Joachim Johansson (primo turno)
 Tommy Haas (semifinali)
 Feliciano López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2005
ATP Tour 2005